Foo Fighters peut faire référence à :
 Les chasseurs fantômes ( en anglais), des phénomènes aériens étranges observés durant la Seconde Guerre mondiale,
 Foo Fighters, un groupe de rock américain formé par Dave Grohl à la mort de Kurt Cobain,
 Foo Fighters, leur premier album.